Die folgenden Liste schafft eine Übersicht über alle afghanischen Fußballnationalspieler seit 2003. Da seit den Anfängen der Nationalmannschaft 1941 bis in die 2000er Jahre hinein die meisten Spiele bezüglich der Aufstellung nicht hinreichend dokumentiert wurden, ist es nicht möglich, eine vollständige Liste aller Nationalspieler Afghanistans zu schaffen. Erst seit 2003 wurden die meisten Länderspiele auch dokumentiert und die Aufstellungen sowie Ein- und Auswechslungen auch festgehalten und die Torschützen dokumentiert.

Liste der Nationalspieler 
 Name:  Name des Spielers
 von:  Jahr des ersten Einsatzes in der Nationalmannschaft
 bis:  Jahr des letzten Einsatzes in der Nationalmannschaft
 Einsätze:  Anzahl Einsätze in der Nationalmannschaft
 Tore:  Anzahl erzielter Tore in der Nationalmannschaft
 Turniere:  Turniere, an denen der Spieler mit der Nationalmannschaft teilgenommen hat

Anmerkung: Zwischen 2003 und 2008 fanden acht Spiele statt, wo die Aufstellungen nicht bekannt sind. In der Liste werden nur die Länderspiele aufgeführt, wo der Einsatz zweifelsfrei belegt ist. Als aktiv gelten diejenigen Spieler, die in den letzten 24 Monaten ein Länderspiel absolviert haben.

Stand: 18. November 2019.

Weblinks 
 Leistungsdaten auf National Football Teams (englisch)

Afghanische Fußballnationalmannschaft
!Liste
Fussballnationalspieler Afghanistan
Afghanistan